Menú (revista) suplement del diari mexicà El Universal
 Menú (restaurant), llista oferta als restaurants en el que es mostra als clients les opcions disponibles 
 Menú del dia, menú preparat dins d'una oferta limitada i sota un semblant preu
 Menú turístic, tipus de menú ofert als turistes per tal de poder reproduir els estereotips d'una cultura culinària 
 Menú (informàtica), finestra amb diferents opcions
 En la història militar Operation Menu
 Menú Min, és un déu lunar, de la fertilitat i la vegetació, déu de la pluja, protector dels comerciants i els miners, en la mitologia egípcia